Чемпионат Европы по академической гребле 1897 прошел на озере Маджоре в итальянской коммуне Палланцено 8 сентября. Соревнования проводились только среди мужчин, соревновались четыре страны (Бельгия, Франция, Италия и Швейцария). У регаты было четыре класса лодок (M1x, M2 +, M4 +, M8 +). На конгрессе FISA, состоявшемся в тот же день, что и эти чемпионаты, было решено, что класс лодок двойка парная (2X) будет введен в следующем году.

Соревнования 
Четыре гонки состоялись 8 сентября 1897 года на расстояние 2000 м:

 15:00: Кубок Франции (четверки с рулевым)
 16:00: Кубок Бельгии (одиночки)
 17:00: Кубок Адриатики (пара с рулевым)
 18:00: Кубок Италии (восьмерка)

Медальный зачет

Примечания 

Академическая гребля в Италии
Чемпионаты Европы в 1897 году
Спортивные соревнования в Пьемонте